Chang Kai-chen e Zheng Saisai erano le detentrici del titolo ma Zheng Saisai ha deciso di non prendere parte alla competizione. Chang Kai-chen ha fatto coppia con Duan Yingying, ma le due sono state sconfitte al primo turno da Nicha Lertpitaksinchai e Peangtarn Plipuech.

In finale Liang Chen e Lu Jingjing hanno sconfitto Shūko Aoyama e Makoto Ninomiya con il punteggio di 3-6, 7-62, [13-11].

Teste di serie 

  Wang Yafan /  Yang Zhaoxuan (semifinale)
  Shūko Aoyama /  Makoto Ninomiya (finale)
  Han Xinyun /  Zhang Kailin (quarti di finale)
  Miyu Katō /  Kurumi Nara (quarti di finale)

Wildcard 

  Chang Kai-chen /  Duan Yingying (primo turno)
  Sun Ziyue /  Zhu Aiwen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Jiangxi International Women's Tennis Open 2016
WTA Tour 2016